Znane postacie noszące nazwisko „Nakoniecznikoff”:
 Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski (1888–1962) – wojewoda stanisławski, lwowski i warszawski, minister rolnictwa, prezes Polskiego Związku Szachowego
 Henryk Nakoniecznikoff (1890–1945) – porucznik rezerwy kawalerii Wojska Polskiego
 Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski (1896–1957) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Stanisław Nakoniecznikoff-Klukowski (1898–1944) – major kawalerii Wojska Polskiego, komendant główny Narodowych Sił Zbrojnych (X 1944)

Zobacz też 
 Klukowscy – herbowni herbu Jasieńczyk